Avi Toledano
 Luca Toledano, un entomologo veronese
 Yuriorkis Gamboa Toledano